С.Лига 2014 () — 19-й сезон чемпионата Сингапура по футболу с момента основания С.Лиги.

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги 
 Чемпионат Сингапура 2014 на rsssf.com

2014
Сингапур
Спорт в Сингапуре в 2014 году